Абдулкерим-паша (), также известный как Абдулкерим Опелими (;  — , Стамбул, Османская империя) — военный деятель Османской империи. Командовал турецкими войсками на Кавказском фронте Первой мировой войны.

Первая битва Керим-паши состоялась, когда российский генерал П. И. Огановский атаковал оборону на холмах западнее Малазгирта в 1915 году. Керим-паша предпринял контр-атаку против русских, разгромил армию Огановского в битве при Малазгирте и захватил Малазгирт. Однако, Николай Юденич, заменивший Огановского, также предпринял контр-атаку и захватил Малазгирт.

Юденич приказал оставить Малазгирт, так как его армия уступала по численности армии Керим-паши, и преследовать Керим-пашу. Юденич разгромил его в битве при Кара-Килиссе. Паша отступил обратно к Малазгирту.

В 1916 году Керим-паша потерпел главное поражение в битве при Эрзеруме, после чего был отстранен от командования. В 1918 году командовал 3-й армией на Кавказском театре военных действий. После окончания войны Керим-Паша был турецким послом в правительстве Грузии. После Мудросского перемирия вернулся в Стамбул. Некоторое время был членом военного суда.

Примечания 

Командиры корпусов в Первой мировой войне (Османская империя)